Benkhard Ágost (1882–1961) festő
Benkhard Ágost ifj. (1910–1967) építész, a festő fia